Výraz Grulich má několik významů:

 německé pojmenování města Králíky

příjmení
 Jan Grulich (* 1975) – český politik, ředitel ZŠ a MŠ, zastupitel Královéhradeckého kraje
 Josef Grulich (* 1968) – český historik, působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity
 Petr Grulich (* 1967) – tajemník ústředí Církve bratrské
 Petr Grulich (historik) (* 1973) – historik, vysokoškolský pedagog, ředitel Muzea východních Čech a bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
 Tomáš Grulich (1951–2020) – český politik, senátor za ODS
 Václav Grulich (* 1932) – český politik, bývalý ministr vnitra
 Vít Grulich (1956–2022) – český botanik, vysokoškolský pedagog a popularizátor botaniky

Rozcestníky - příjmení